Por devolución puede referirse a:

 Devolución de mercancía
 Devolución de poder
 Devolución de impuestos
 Devolución inglesa
 Devolución (deporte)